L'église du Christ-Roi peut faire référence à :
 L'église du Christ-Roi, à Anvers, en Belgique.
 L'église du Christ-Roi, à Laeken, en Belgique.
 L'église du Christ-Roi, à Joliette au Québec, Canada;
 L'église du Christ-Roi, à Fey, en Suisse.
 L'église du Christ-Roi, à Marx en Russie.